«Тим Веллингтон» — бывший новозеландский футбольный клуб, выступавший в премьер-лиге АСБ.

История  
Клуб был основан в 2004 году и был заявлен для участия в первом чемпионате Новой Зеландии 2004/2005, в котором занял 6 место среди 8 клубов. В 2016 году клуб выиграл своё первое чемпионство, обыграв в финале «Окленд Сити». Таким образом «Тим Веллингтон» стал первой командой не из Окленда или его окрестностей, выигравшей чемпионат Новой Зеландии.

Результаты выступлений

Достижения

Национальные турниры 
 Чемпион Новой Зеландии по футболу (3): 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021
 Обладатель  (1): 2011/2012
 Обладатель  (1): 2014

Международные турниры 
 Победитель Лиги чемпионов ОФК (1): 2018
 Финалист Лиги чемпионов ОФК (3): 2014/2015, 2016, 2017

Текущий состав 
По состоянию на 22 сентября 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы, основанные в 2004 году
Футбольные клубы Новой Зеландии